Ме́льничный переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 1-й Мельничный переулок — улица в Минске.

Россия 
 Мельничный переулок — улица в городе Воронеже.
 Мельничный переулок — улица в Горно-Алтайске.
 Мельничный переулок — улица в городе Иванове.
 Мельничный переулок — улица в городе Костроме.
 Мельничный переулок — улица в Луге.
 Мельничный переулок — улица в Невинномысске.
 Мельничный переулок — улица в Нижнем Новгороде.
 Мельничный переулок — улица в Оренбурге.
 Мельничный переулок — улица в Санкт-Петербурге.
 Мельничный переулок — улица в Серпухове.
 Мельничный переулок — улица в Ставрополе
 Мельничный переулок — улица в Томске.
 Мельничный переулок — улица в Хабаровске.
 Мельничный переулок — улица в Чебоксарах
 Мельничный переулок — улица в Челябинске.

Украина 
 Мельничный переулок — улица в Запорожье.
 Мельничный переулок — улица в Симферополе.

См. также 
 Мельничная улица
 Мучной переулок
 Мукомольный переулок